LKO steht für:
 Landkreisordnung
 Flughafen Lucknow

Abkürzung